У́лица Во́дников — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Улица Водников — улица в Астрахани.
 Улица Водников — улица в Великом Новгороде.
 Улица Водников — улица в посёлке Красная Горка Кировского района Казани.
 Улица Водников — улица в Москве.
 Улица Водников — улица в Симферополе.
 Улица Водников — улица в Самаре.